Ебра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 56,49 км². Население — 541 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета Ебра

Муниципалитеты Гвадалахары